Con il termine Ben Avon ci si può riferire a: 

Ben Avon, montagna scozzese
Ben Avon (Contea di Allegheny, Pennsylvania), borough  nella contea di Allegheny, Pennsylvania. 
Ben Avon (contea di Indiana , Pennsylvania), borough nella contea di Indiana, Pennsylvania.